Анастасьев — русская фамилия; имеет женскую форму .

Анастасьев 
 Анастасьев, Александр Константинович (1837—1900) — российский государственный деятель.
 Анастасьев, Аркадий Николаевич (1914—1980) — русский советский театровед и театральный критик.
 Анастасьев, Григорий Терентьевич (1902—1974) — советский спортсмен и тренер по конному спорту.
 Анастасьев, Иосиф Анастасьевич — Георгиевский кавалер; подполковник; № 3112; 26 ноября 1816.
 Анастасьев, Николай Аркадьевич (1940—2021) — советский и российский литературовед.
 Анастасьев, Спиридон Николаевич — Георгиевский кавалер; майор; № 6587; 5 декабря 1841.
 Анастасьев, Харитон Лазаревич — первый секретарь Семипалатинского обкома 1942—1943
 Анастасьев, Христофор Афанасьевич — русский военный и гражданский чиновник, короткое время в 1829 году феодосийский градоначальник.



См. также 
 Анастасьево
 Анастасьевка